Шилка може да се отнася за:

 Шилка, град в Забайкалски край, Русия
 Шилка, река в Забайкалски край, Русия
 ЗСУ-23-4 „Шилка“, съветска самоходна противовъздушна установка